Spagat (vom italienischen: spaccata „Grätsche“ bzw. spaccare „spalten“) steht für:
 Spagat, eine akrobatische Übung
 im süddeutschen Sprachraum eine geläufige Bezeichnung für eine dünne Schnur, siehe Zwirn
 Spagat (Film), Schweizer Spielfilm von Christian Johannes Koch (2020)

Siehe auch:
 Spagatsprung, eine besondere Form des Spagats